Ве́ра Миха́йловна Сиде́льникова (1 января 1938 , Владивосток — 25 февраля 2010, Москва) — профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии правительства Российской Федерации, премии Л. С. Персианинова, член Правления Российского общества акушеров-гинекологов, врач высшей категории. Основоположник медицинского направления — профилактики и лечения невынашивания беременности. Автор десяти монографий, 14 авторских свидетельств и патентов и более чем 400 научных работ. С 1980 года и до своей гибели в 2010 году возглавляла отделение терапии и невынашивания беременности Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.

Биография 
Родилась в семье военного. До окончания 10-го класса школы в Североморске сменила 8 школ. После окончания школы поступила в мединститут в Одессе, затем перевелась во Второй Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова

В 1961 году с отличием окончила II Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова. Два года работала врачом акушером-гинекологом в Целиноградской области (Казахстан).

В 1963—1966 годы — аспирантка кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета II Московского государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова, защитила диссертацию по проблеме резус-конфликтной беременности. Затем ассистент кафедры, старший научный сотрудник академической группы академика Л. С. Персианинова.

С 1968 года — старший научный сотрудник Всесоюзного Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения СССР.

С 1980—2010 годы — руководитель отделения терапии и профилактики невынашивания беременности ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии».

ДТП 

Погибла от травм, полученных в результате ДТП, произошедшего утром 25 февраля 2010 года в районе Площади Гагарина в Москве. Автомобиль «Ситроен», в котором в качестве пассажирки находилась Вера Михайловна Сидельникова, столкнулся с «Мерседесом» — служебной машиной вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова

Похоронена в Москве, на .

Семья 
 Сын Сергей Сидельников — специалист по ультразвуковой диагностике, скончался в результате инсульта 4 августа 2010 г.
 Дочь Наталья Сидельникова — педиатр.

Научная деятельность 
Под руководством В. М. Сидельниковой защищено 32 кандидатских и 8 докторских диссертаций. В. М. Сидельникова является автором 10 монографий по различным проблемам невынашивания беременности, 14 авторских свидетельств и патентов, более 400 научных работ, методических рекомендаций, руководств и стандартов по оказанию медицинской помощи в области акушерства и гинекологии.

Избранные труды 
 
 Сидельникова В. М., Кирющенков П. А. Гемостаз и беременность. — Триада-X, 2004. — ISBN 5-8249-0110-4. — 2500 экз.
 Сидельникова В. М. Привычная потеря беременности. — Триада-X, 2005. — ISBN 5-8249-0077-9. — 5000 экз.
 Сидельникова В. М., Антонов А. Г. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок. — ГЭОТАР-Медиа, 2006. — ISBN 5-9704-0202-8. — 3000 экз.
 ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 3000 экз.
 Сидельникова В. М.. Эндокринология беременности в норме и при патологии. — МЕДпресс-информ, 2007. — ISBN 5-98322-302-X. — 3000 экз.
 МЕДпресс-информ, 2009. — ISBN 5-98322-470-0. — 3000 экз.

Почётные звания и награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999)
 Премия Правительства Российской Федерации (2001)
 Премия им. Л. С. Персианинова (2008)

Примечания

Ссылки 
 Вера Михайловна Сидельникова. Биографическая справка. РИАН.
 Вопреки приговору судьбы. Памяти Веры Сидельниковой. Интервью с Людмилой Жуковой в газете «Москвичка», 2009.

Выпускники РГМУ
Медики по алфавиту
Медики Москвы
Медики СССР
Медики XXI века
Акушеры по алфавиту
Акушеры России
Акушеры СССР
Погибшие в автомобильных катастрофах